Aardrijkskunde
Edwards (Californië)
Edwards (Colorado)
Edwards (Mississippi)
Edwards (New York)

Geneeskunde
Syndroom van Edwards

Personen met de achternaam Edwards
Edwards (Chileens geslacht)
Blake Edwards, Amerikaans filmregisseur en scenarist
Carl Edwards, Amerikaans autocoureur
Colin Edwards, Amerikaans motorcoureur
Duncan Edwards, Engels voetballer
Eddie Edwards (doorverwijspagina)
George Edwards, Engels natuurwetenschapper en ornitholoog
Henri Milne-Edwards, Frans zoöloog
Hywel Teifi Edwards, Welsh historicus en schrijver
Jackie Edwards (atleet), Bahamaans atlete
Jango Edwards, Amerikaans clown en entertainer
Joel Edwards, Engels voetballer
Jonathan Edwards, Amerikaans theoloog
Jonathan Edwards, Engels hink-stap-springer
John Edwards (doorverwijspagina)
John Hilton Edwards, (1928-2007), een Brits geneticus
Richey James Edwards, Welsh gitarist
Robert Edwards (1925-2013), Brits fysioloog, Nobelprijs voor de Geneeskunde in 2010
Robert Edwards (1963), Welsh voetballer
Torri Edwards, Amerikaans atlete
William Henry Edwards, (1822-1909), een Amerikaanse entomoloog.

Zie ook 
Edwards County (doorverwijspagina)
Edwardsville (doorverwijspagina)